Grand Prix Austrii 1973 (oryg. Memphis Grosser Preis von Österreich) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1973, która odbyła się 19 sierpnia 1973, po raz czwarty na torze Österreichring.

11. Grand Prix Austrii, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 

|-
| bgcolor="#b2b2b2" colspan="9" align="center"| Nie wystartowali

Najszybsze okrążenie

Przypisy 

1973 w Formule 1
1973
1973 w Austrii